Con la denominazione San Demetrio troviamo:

Santi 

San Demetrio, martire ad Antiochia, celebrato con altri 22 martiri il 10 novembre
San Demetrio, martire in Africa, celebrato il 14 agosto
San Demetrio, arcidiacono in Messina, cacciato dall'Africa dai vandali, celebrato il 18 giugno
San Demetrio, martire in Ostia insieme a Sant'Onorio, celebrato il 22 dicembre
San Demetrio (I secolo), martire con Biagio, venerato a Veroli, celebrato il 29 novembre
San Demetrio, martire con Concesso, Ilario ed altri, celebrato il 9 aprile
San Demetrio vescovo, vescovo di Alessandria d'Egitto, celebrato il 9 ottobre
San Demetrio di Tessalonica, martire del IV secolo, celebrato il 26 ottobre.

Toponimi italiani 

San Demetrio Corone – comune italiano in provincia di Cosenza
San Demetrio ne' Vestini – comune italiano in provincia dell'Aquila
San Demetrio – località in comune di Cesena

Riferimenti 

Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/